Арфе́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 125 км на південний захід від Орлеана, 33 км на захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 113 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 233,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки

Посилання 

 Арфей на сайті французького Національного інституту географії
 Арфей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Арфей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Ендр